Tardienta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tardienta (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Tardienta (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar